Антоніни:
 Антоніни — смт у Красилівському районі Хмельницької області
 Антоніни — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці
 Антоніни — династія римських імператорів
 Антоніни Петрової — роз'їзд Жовтневої залізниці